„Ardente” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Regia Marina:
 „Ardente” – niszczyciel typu Ardito z okresu I wojny światowej
 „Ardente” – torpedowiec typu Ciclone z okresu II wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy włoskich okrętów